Skoki narciarskie na Mistrzostwach Świata Juniorów w Narciarstwie Klasycznym 2004 – zawody w skokach narciarskich, przeprowadzone w dniach 5–7 lutego na skoczni Bjørkelibakken w norweskim Strynie, w ramach Mistrzostw Świata Juniorów w Narciarstwie Klasycznym 2004.

O tytuł mistrza świata juniorów w skokach narciarskich mężczyźni rywalizowali po raz dwudziesty szósty. Konkursy mistrzostw świata juniorów w skokach narciarskich przeprowadzono na terenie Norwegii po raz trzeci w historii. Wcześniej zawody tej rangi zostały rozegrane w 1984 roku w Trondheim i w 1989 roku w Hamarze.

Przebieg zawodów 
Konkurs drużynowy mężczyzn rozegrano 5 lutego. Wzięło w nim udział 15 reprezentacji narodowych. W zawodach zwyciężyła reprezentacja Austrii, która wystartowała w składzie: Roland Müller, Christoph Lenz, Nicolas Fettner i Thomas Morgenstern. Wicemistrzostwo świata zdobyła reprezentancja Polski w składzie: Kamil Stoch, Dawid Kowal, Stefan Hula i Mateusz Rutkowski. Brązowe medale zdobyli natomiast Niemcy w składzie: Patrick Kaltenbach, Tobias Bogner, Marc Krauspenhaar i Julian Musiol.

Zawody indywidualne mężczyzn odbyły się dwa dni po drużynowych. Wystartowało w nich 63 skoczków z 18 krajów. Triumfował w nich reprezentant polski – Mateusz Rutkowski, drugi był Austriak Thomas Morgenstern, a brązowy medal wywalczył Fin Olli Pekkala.

Wyniki

Mężczyźni

Konkurs drużynowy (5.02.2004)

Konkurs indywidualny (7.02.2004)

Przypisy

Bibliografia 
 

2004
Skoki narciarskie w Norwegii
2004 w sportach zimowych
2004 w Norwegii